Zacayahual kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacayahual, Veracruz, ort, Zontecomatlán de López y Fuentes, 
 Zacayahual, Hidalgo, ort, San Felipe Orizatlán,